Hohn, comune tedesco
Höhn, comune tedesco
Uwe Hohn, atleta tedesco

Pagine correlate 
 Höhn (disambigua)
Hohne (disambigua)

Altri progetti